Kraschau bezeichnet

 von 1939 bis 1945 den deutschen Namen der Gemeinde Chrášťany u Rakovníka, Tschechien
 die Burg Kraschau, siehe Burg Krašov